Анн д'Юрфе (Anne d’Urfé; 1555—1621) — французский поэт, старший брат Оноре д’Юрфе.
 Клод д'Юрфе (Claude d’Urfé; 1501—1558) — французский деятель XVI века.
 Оноре д'Юрфе (1568—1625) — французский писатель эпохи маньеризма, автор знаменитого пасторального романа «Астрея»; младший брат Анна д’Юрфе.
 Мадам д'Юрфе (Madame d’Urfé; 1705—1775) — французская авантюристка XVIII века, вдова маркиза д’Юрфе, в девичестве Жанна Камю де Понкарре.

Примечания